Yves Jouffa (1920-1999), avocat français, résistant et militant des Droits de l'homme ;
 François Jouffa (1943- ), journaliste, écrivain, cinéaste, musicologue et animateur français, fils du précédent ;
 Sylvie Jouffa (1945- ), auteur d'ouvrages consacrés à l'art culinaire, épouse du précédent.
Patronyme juif